Caffee steht für:

 Kaffee in veralteter Schreibweise
 C-a-f-f-e-e, Kanon von Carl Gottlieb Hering

Siehe auch:
 Cafe